Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1883 rozegrano w dniach 7–16 lipca. Turniej wygrał Ernest Renshaw, pokonując Donalda Stewarta 0:6, 6:3, 6:0, 6:2. Tytuł po raz drugi z rzędu obronił William Renshaw, ponownie pokonując swojego brata bliźniaka 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3. Finał Challenge Round w tej edycji turnieju oglądało 2,5 tys. widzów.

Turniej Mężczyzn

All Comers Final eight

Challenge Round

Turniej deblowy mężczyzn 
Turniej został rozegrany w Oxfordzie w dniach 28–29 maja. Był to ostatni turniej przed oficjalnym włączeniem rywalizacji deblistów do turnieju wimbledońskiego w 1884. Nie jest on zaliczany jako oficjalny turniej Wimbledonu.

Przypisy 

1883 w tenisie ziemnym
1883 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat